Бацање диска у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 15. и 16. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, одбранила је Сандра Перковић из Хрватске.

Земље учеснице 
Учествовале су 22 такмичарке из 16. земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских бацачица диска 2014. године до почетка првенства (12. августа 2015), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1.||Сандра Перковић||||70,52||11. мај|| 1. СРЛ
|-
| 2.||Надин Милер|| ||67,30||17. мај||4. СРЛ
|-
| 3.||Јулија Фишер|| ||66,46||10. мај || 5. СРЛ 
|-
| 4.|| Шанис Крафт|| ||65,88||26. јул||7. СРЛ
|-
| 5.||Зинаида Сендриуте|| ||65,83||21. јун|| 8. СРЛ 
|-
| 6.||Јекатерина Строкова||  ||65,78||10. мај|| 9. СРЛ
|-
| 7.||Мелина Робер-Мишон|| ||65,51||21. јун||10. СРЛ
|-
| 8.||Ана Ри|| ||64,17||10. мај||12. СРЛ 
|-
| 9.||Јулија Малцева|| ||63,39||3. јул ||
|-
|10.||Наталија Семенова|| ||63,33||25. јул||16. СРЛ
|-
|11.||Драгана Томашевић|| ||60,96||12. јул||24. СРЛ
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

 Освајачи медаља 

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у скоку удаљ са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014 и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 57,50 метара. Норму је испунило 8 такмичарки (КВ), а остале су се пласирале према постигнутом резултату.(кв''')

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Бацање диска на Европском првенству у атлетици на отвореном